Флаг муниципального образования сельское поселение «Посёлок Бетлица» муниципального района «Куйбышевский район» Калужской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 мая 2009 года и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6726.

Описание 
«Прямоугольное рубиновое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с белой каймой в 1/9 ширины полотнища, несущее посередине изображение трёх белых стеблей рогоза из герба муниципального образования».

На сайте разработчиков флага указана ширина белой каймы в 1/15 ширины полотнища.

Символика 
Флаг посёлка Бетлица разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и природные особенности муниципального образования.

Три белых рогоза напоминают о природе места, где в 1945 году был основан посёлок. Первым жителям пришлось вложить много труда в эту землю, прежде чем она стала окончательно пригодной для жилья. В историко-краеведческом очерке «Бетлица» говорится: «В самом центре современного посёлка когда-то находилось болото, где жители окрестных деревень стреляли дичь. Его следы оставались до 1964 года».

Белый (серебряный) цвет растений олицетворяет благородство, чистоту помыслов и самоотверженность жителей, за короткий срок превративших неудобь в один из самых ухоженных населённых пунктов области.

Белая кайма аллегорически показывает чистоту, разнообразие и богатство природы, окружающей посёлок со всех сторон.

Красный цвет — цвет Знамени Победы — олицетворение огненных военных лет, в которые родился посёлок. Это напоминание о кровопролитных сражениях на территории современного муниципального образования в годы Великой Отечественной войны и массовом партизанском движении. Это память о всех земляках, пожертвовавших жизнью ради процветания потомков.

Рубиновый цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы, праздника и красоты.

Примечания 

Флаги с изображением камыша